

Persone

Calciatori 
 Paulo de Almeida Ribeiro o Paulinho de Almeida (1932-2007) – calciatore e allenatore di calcio brasiliano
 Paulinho (Paulo Luiz Massariol, 1958) – ex calciatore brasiliano
 Paulinho (Paulo Benedito Bonifácio Maximiano, 1975) – ex calciatore brasiliano
 Paulinho (Paulo Dinarte Gouveia Pestana, 1985) – calciatore portoghese
 Paulinho (Paulo Sérgio Betanin, 1986) – calciatore brasiliano
 Paulinho (Paulo José de Oliveira, 1986) – calciatore brasiliano
 Paulinho (José Paulo Bezerra Maciel Júnior, 1988) – calciatore brasiliano
 Paulinho (Paulo Luiz Beraldo Santos, 1988) – calciatore brasiliano
 Paulinho (João Paulo Dias Fernandes, 1992) – calciatore portoghese
 Paulinho (Paulo Roberto Moccelin, 1994) – calciatore brasiliano
 Paulinho (Paulo Victor da Silva, 1995) – calciatore brasiliano
 Paulinho (Paulo Lucas Santos de Paula, 1997) – calciatore brasiliano
 Paulinho Bóia (Paulo Henrique Pereira da Silva o Paulinho Bóia, 1998) – calciatore brasiliano
 Paulinho (Paulo Henrique Sampaio Filho, 2000) – calciatore brasiliano

Altri 
Paulinho (Paulo César Motta, 1973) – ex cestista brasiliano
Paulinho Boca de Cantor – cantante brasiliano
Paulinho Moska – cantante, compositore e attore brasiliano
Cézar e Paulinho;
Paulinho (1952) – cantante brasiliano
Paulinho (Paulo José Pinto, 1980) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
Paulinho (Paulo Henrique Goes da Silva, 1980) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
Paulinho (Paulo Jorge Camões Martins, 1983) – giocatore di calcio a 5 portoghese